Mayoux ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Jacques Mayoux (1901–1987), französischer Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Jehan Mayoux (1904–1975), französischer Schriftsteller des Surrealismus

Mayoux steht für: 

 Mayoux VS, Dorf in der ehemaligen Gemeinde Saint-Luc im Val d’Anniviers, Kanton Wallis, Schweiz